Raututunturi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raututunturi (berg i Finland), Lappland, Norra Lappland,

Norge 

 Ravdoaivi (berg), Finnmark fylke, Kautokeino, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar